Relatif au département du Var ;
 Varois-et-Chaignot, une commune de Côte-d'Or.